Розен, Фридрих: Розен, Фридрих Август (1805—1837) — немецкий востоковед, санскритолог.
 Розен, Фридрих Фридрихович (1834—1902) — русский геолог и палеонтолог.
  (1856—1935) — немецкий министр иностранных дел (1921).